Нермин Безмен (; род. 30 апреля 1954 года в Анталье) — турецкая писательница.

Биография 
Безмен родилась в Анталье в 1954 году. Она училась в начальной школе Мака. В последний год учёбы в средней школе для девочек имени Ататюрка она поехала в США по стипендии AFS Intercultural Programs. По возвращении она училась в школе менеджмента Султанахмета и окончила её в 1974 году. В январе 1975 года в возрасте 21 года она вышла замуж за Памира Безмена, 39-летнего бизнесмена. У них было двое детей. Он умер 29 января 2009 года. В 2015 году она во второй раз вышла замуж за актёра Толга Савачи и поселилась в Нью-Джерси, США.

Безмен работала на телевидении, публиковалась в журналах и работала с общественностью. Интересуется традиционным турецким искусством. Она давала уроки рисования для взрослых и детей в собственной мастерской.

Она начала писать романы в 1991 году. Она исследовала историю Курта Сеита, своего дедушки по материнской линии (крымского татарина, эмигрировавшего из Крыма в Турцию после революции 1917 года), и написала по её мотивам роман, по которому был снят турецкий телесериал «Курт Сеит и Александра». Кроме того, она написала много популярных книг жанровой литературы.

Труды 
 , 1992, Yay Ofset, İstanbul, (Yeni basımı PMR Yayınları).
 Курт Сеит и Мурка, 1994, Yay Ofset, İstanbul, (Yeni basımı PMR Yayınları).
 Sır, 2006, İstanbul, Remzi Kitabevi.
 Aurora’nın İncileri, 2007, İstanbul, Remzi Kitabevi.
 Sırça Tuzak, 2007, İstanbul, Remzi Kitabevi.
 Mengene Göçmenleri, 1996, İstanbul, PMR Yayınları.
 Zihnimin Kanatları, 1995, İstanbul, PMR Yayınları.
 Bizim Gizli Bahçemizden, 2009, İstanbul, Doğan Kitapçılık.
 Kırk Kırık Küp (Hikâye), 1999, İstanbul, PMR Yayınları.
 Bir Gece Yolculuğu, 1999, İstanbul, PMR Yayınları,
 Bir Duayen’in Hatıratı: Fuad Bezmen, 2002, (Nermin Bezmen) PMR Yayınları; Anılar (Hatırat); İstanbul, PMR Yayınları.
 Turkuaz’a Dönüş Bilge Nadir-Nevzat'ın Anılarından Asil Nadir Gerçeği, (Nermin Bezmen, Tercüme: Pamir Bezmen), 1997, İstanbul, PMR Yayınları.
 Dedem Kurt Seyit ve Ben, 2014, Destek Yayınları
 Gönderilmeyen Aşk, 2010, Doğan Kitapçılık

Примечания